BGV – codice aeroportuale IATA dell'aeroclub Bento Goncalves, Brasile